Grube se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolph Eduard Grube
 Martin Grube
 Ulrike Grube